Henry Small ist der Name folgender Personen:

* Henry Small (Fußballspieler) (um 1881–1946), englischer Fußballspieler 
 Henry Small (Informationswissenschaftler) (* 1941), US-amerikanischer Informationswissenschaftler 
 Henry Small (Musiker) (* 1948), kanadischer Singer-Songwriter, Musiker und Komponist